The Inheritance steht für 
 The Inheritance (Drama), ein Stück von Matthew Lopez, das im März 2018 im Young Vic in London uraufgeführt und ab November 2019 am Broadway vorgestellt wurde 
 The Inheritance (Film), ein Film von Ephraim Asili aus dem Jahr 2020